Il titolo può riferirsi a due diverse liste di stelle:

 Stelle più brillanti del cielo notturno osservabile
 Stelle più luminose conosciute